Рошкани има више значења:

 Рошкани (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Рошкани (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Рошкани (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Рошкани (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Рошкани (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији